Der Hochsprung der Frauen bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney wurde am 28. und 30. September 2000 im Stadium Australia ausgetragen. 37 Athletinnen nahmen teil.

Olympiasiegerin wurde die Russin Jelena Jelessina. Sie gewann vor der Südafrikanerin Hestrie Cloete. Es wurden zwei Bronzemedaillen vergeben. Eine ging an die Schwedin Kajsa Bergqvist, die andere an die Rumänin Oana Pantelimon.

Mit Amewu Mensah nahm eine Deutsche am Wettkampf teil. Sie erreichte das Finale und wurde Achte.
Die Österreicherin Linda Horvath schied in der Qualifikation aus.
Athletinnen aus der Schweiz und Liechtenstein nahmen nicht teil.

Aktuelle Titelträgerinnen

Bestehende Rekorde 

Der bestehende olympische Rekord wurde bei diesen Spielen nicht erreicht. Die größte erzielte Höhe von 2,01 m wurde im Finale übersprungen von der russischen Olympiasiegerin Jelena Jelessina und der südafrikanischen Silbermedaillengewinnerin Hestrie Cloete.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Anmerkungen zu zwei Angaben:
 Alle Zeitangaben sind Ortszeit auf Sydney (UTC+10) bezogen.
 Alle Höhen sind in Metern (m) angegeben.

Qualifikation 
28. September 2000, 9:45 Uhr

Die Qualifikation wurde in zwei Gruppen durchgeführt. Dreizehn Athletinnen(hellblau unterlegt) übersprangen die Qualifikationshöhe zum direkten Finaleinzug von 1,94 m. Damit war die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmerinnen erreicht, das Finalfeld musste nicht weiter aufgefüllt werden.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

30. September 2000, 19:00 Uhr

Für das Finale hatten sich dreizehn Athletinnen qualifiziert, die alle die Qualifikationshöhe übersprungen hatten: je zwei Bulgarinnen, Rumäninnen und Ukrainerinnen sowie jeweils eine Teilnehmerin aus Deutschland, Japan, Kasachstan, Russland, Schweden, Südafrika und Tschechien.

Zum Kreis der Sieganwärterinnen gehörten vor allem die ukrainische Weltmeisterin Inha Babakowa sowie die beiden Russinnen Jelena Jelessina als Vizeweltmeisterin und Swetlana Lapina als WM-Dritte. Lapina war allerdings bereits an der Qualifikationshöhe gescheitert.

Nach der vierten Höhe im Finale von 1,96 m waren sechs Athletinnen nicht mehr dabei. Drei Springerinnen lagen ohne bisherigen Fehlversuch auf Platz eins: Jelessina, die Schwedin Kajsa Bergqvist und die Rumänin Oana Pantelimon. 1,99 m konnten drei weitere Athletinnen, unter ihnen Babakowa, nicht überspringen. Damit waren nur noch vier Teilnehmerinnen im Kampf um die Medaillen dabei, als 2,01 m aufgelegt wurden. Jelessina hatte sich fehlerfrei auf Platz eins gehalten, die Südafrikanerin Hestrie Cloete lag auf Rang zwei vor Bergqvist und Pantelimon.

Pantelimon scheiterte dreimal an 2,01 m, Bergqvist hatte einen Fehlsprung und nahm ihre beiden verbliebenen Versuche in die nächste Höhe mit. Cloete und Jelessina überquerten die Latte mit ihren jeweils zweiten Sprüngen. Nun ging es weiter mit 2,03 m. Kajsa Bergqvist konnte auch mit ihren beiden verbleibenden Versuchen die Latte nicht überqueren und lag nun gemeinsam mit Oana Pantelimon auf Platz drei, beide hatten exakt die gleiche Anzahl von Fehlversuchen und so wurde Bronze zweimal vergeben. Auch Cloete und Jelessina scheiterten an der Höhe. Hestrie Cloete hatte einen Fehlversuch mehr als die Russin, damit blieb ihr die Silbermedaille, Gold ging an Jelena Jelessina.

Hestrie Cloete war die erste südafrikanische Medaillengewinnerin im Hochsprung der Frauen.

Videolinks 
 Womens High Jump, Romanian Athletics, National Championships Bucarest 2021, youtube.com, abgerufen am 9. Februar 2022
 Women's high jump final - Athens Summer Olympics 2004 youtube.com, abgerufen am 14. April 2018

Weblinks 
 Athletics. Official Report of the XXVII Olympiad - Results, Resultate Leichtathletik, S. 447–456, englisch/französisch (PDF, 16.697 KB), abgerufen am 9. Februar 2022
 Athletics at the 2000 Summer Olympics, High Jump, Women, olympedia.org (englisch), abgerufen am 9. Februar 2022
 Sydney 2000, Athletics, high jump Results, Offizielle Seite des IOC, abgerufen am 9. Februar 2022
 Athletics at the 2000 Sydney Summer Games: Women's high jump, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 9. Februar 2022

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2000
Frauenleichtathletikwettbewerb